

Navi 
Ruggiero – pirofregata della Real Marina del Regno delle Due Sicilie e poi della Regia Marina
Classe Ruggiero – serie di pirofregate della Real Marina del Regno delle Due Sicilie e poi della Regia Marina
Classe Ruggiero di Lauria – classe di navi da battaglia pre-dreadnought della Regia Marina

Persone 
 Ruggiero – abate italiano

Adamo Ruggiero – attore canadese
Amedeo Ruggiero – pittore italiano
Amerigo Ruggiero – scrittore e giornalista
Angela Ruggiero – hockeista su ghiaccio statunitense
Antonella Ruggiero –  cantautrice italiana
Antonio Ruggiero – cestista italiano
Attilio Ruggiero – partigiano, militare e politico italiano
Benjamin Ruggiero – criminale statunitense
Corrado Ruggiero – scrittore italiano
Francesco Paolo Ruggiero – giurista, economista e politico italiano
Jérôme Ruggiero – stilista italiano
Manuela Ruggiero – attrice e regista italiana
Marco Ruggiero – cantautore belga
Marco Ruggiero – chitarrista italiano
Oreste Ruggiero – architetto, artista e scrittore italiano
Renato Ruggiero – diplomatico e politico italiano
Renzo Omar Ruggiero – calciatore argentino
Riccardo Ruggiero – dirigente d'azienda italiano

Altro 
Ruggiero – nome proprio di persona maschile italiano
Ruggiero – cognome di lingua italiana
Villa Ruggiero – villa di Ercolano
Torre di Ruggiero – comune italiano in provincia di Catanzaro
Il Ruggiero – melodramma di Pietro Metastasio del 1771
Ruggiero – schema melodico-armonico della musica classica

Pagine correlate 
 Ruggero